Gherasim este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alina Gherasim (n. 1971), atletă română
 Arcadie Gherasim (n. 1957), jurnalist din Republica Moldova
 Daniel Gherasim (n. 1964), fotbalist român 
 Ion-Andrei Gherasim (n. 1970), deputat român
 Leonida Gherasim (n. 1929), medic român
 Marin Gherasim (1937-2017), pictor român, profesor universitar
 Paul Gherasim (1925-2016), pictor român
 Vasile Gherasim (1950-2020), licențiat în drept, doctor în sociologie urbană, politician român

Nume de familie românești